Coxiella (bacterie), het enige geslacht van gramnegatieve bacteriën in de familie Coxiellaceae
 Coxiella (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)